Filoxeno (poeta) - poeta grego dos séculos 
 Antônio Filoxeno - procurador romano do 
 Filoxeno (vigário) - vigário romano do 
 Filoxeno de Hierápolis - bispo bizantino do 
 Filoxeno (pai de Siriano) - alexandrino do 
 Filoxeno (mestre dos ofícios) - mestre dos ofícios bizantino do 
 Filoxeno (agente nos assuntos) - agente nos assuntos bizantino do 
 Filoxeno (emissário) - emissário bizantino do 
 Filoxeno (homem devotíssimo) - homem devotíssimo do 
 Filoxeno (retor) - retor bizantino do 
 Filoxeno (notário) - notário bizantino do